Plaats in Indonesië
 Sumurgede (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Sumurgede (Cilamaya Kulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java